Топонім, переважно від Ясен.

Села:

Ясенове — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.

Ясенове — Донецька область, Покровський район
 Ясенове — Сумська область, Охтирський район
 Ясенове (до 1988) — колишнє село Шилівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області
 Ясенове — колишнє село Вишковецької сільської ради Немирівського району Вінницької області

Див. також 
 Ясенове Перше
 Ясенове Друге
 Ясеневе
 Ясенево (район Москви)
 Ясинове
 Ясенова
 Ясеново